est une expression anglaise signifiant « dansons ». Elle peut faire référence à :

Télévision 

 , série télévisée australienne diffusée du  au  sur  ;
, émission télévisée allemande (équivalent de Danse avec les stars) créée en 2006 et diffusée sur RTL Television.
Let's Dance (version suédoise), équivalent de Danse avec les stars.

Cinéma 

 , titre original de Maman est à la page, film américain de Norman Z. McLeod sorti en 1950 ;
 , titre anglais de Faut que ça danse !, film franco-suisse de Noémie Lvovsky sorti en 2007 ;
 , film indien d' sorti en 2009.
 Let's Dance, comédie dramatique coécrite et réalisée par Ladislas Chollat sortie en 2019.

Musique

Album 

 Let's Dance, album de David Bowie sorti le  ;
 , album de Nikki Webster sorti le  ;
 , album de Sharon, Lois and Bram sorti le .

Chanson 

 , single de Chris Montez sorti en  ;
 , chanson de Chris Rea présente sur son album  sorti en  ;
 , chanson de David Bowie présente sur son album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur son album  sorti le  ;
 , chanson de Nikki Webster présente sur son album  sorti le  ;
 , chanson de Vanessa Hudgens présente sur son album  sorti le .

Voir aussi